Аллсвенскан 1941/1942 () — 18-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 20 июля 1941 года и закончился 14 июня 1942 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1941/1942
Швеция
1942 год в Швеции
Футбол в Европе в 1942 году
1941 год в Швеции